Teodoro di Cirene (V secolo a.C.) – matematico della Scuola pitagorica
 Teodoro di Cirene (IV-III secolo a.C.) – detto "l'ateo", esponente della Scuola cirenaica
 Teodoro di Cirene (morto nel 310) – vescovo e santo martire, celebrato il 4 luglio